Sabban est un patronyme arabe, souvent porté par des juifs. Il vient de sabbãn « fabricant (ou marchand) de savon », en arabe.

 Michèle Sabban, femme politique française.
 Françoise Sabban, anthropologue, sinologue et historienne française.
 Véronique Sabban (1967-), artiste plasticienne contemporaine.

Orthographe différente 
 Haim Saban, producteur de programmes télévisés et compositeur de musique américain et israélien.
 Nick Saban, entraîneur de football américain

Voir aussi  
 
 
 Saba
 

Patronyme séfarade